Zaini ist der Familienname folgender Personen:

 Nur Izlyn Zaini (* 1990), singapurische Hürdenläuferin
 Nurshafiq Zaini (* 1999), singapurischer Fußballspieler